Døves Media è una piattaforma televisiva norvegese privata edita da Norges Døveforbund.

Storia 
Fondata da due sordi norvegesi. È la piattaforma televisiva più antica tra le comunità sorde. Døves Media si propone come net TV tematica dedicata a un target dei disabili uditivi. Le trasmissioni sono iniziate ufficialmente via internet il 29 novembre 1985, sulla piattaforma del sito web, in lingua dei segni norvegese. Vi lavorano cinque persone, all'interno della società Døves Media, tutti sordi.

Note

Collegamenti esterni 
 

Cultura dei sordi
Comunità virtuali
Servizi di video on demand
Web TV